Гаплогруппа Z1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 Z1a1
 Z1a1a
 Z1a1b
 Z1a2
 Z1a2a
 Z1a3
 Z1a3a
 Z1a3b
 Z1a4

Палеогенетика

Энеолит 
Ботайская культура
 BOT2016 — Айыртауский район, Северо-Казахстанская область — Казахстан — 3627-3369 calBCE (4695±50 BP, UBA-32666) — М — Z1a.

Палеометалл 
 BOO49-5, BOO72-1, BOO72-3 — Оленеостровский могильник — Кольский район, Мурманская область — Россия — 3500 uncal. yBP — Z1a.

Железный век 
Пазырыкская культура
 U1_2 — Уландрык 1, курган 11 — Кош-Агачский район, Республика Алтай — Россия — 4th–3rd c. BCE — Z1a.

Хунну
 UGU006 | AT-692 — Угуумур уул — Сант (сомон), Сэлэнгэ — Монголия — 50 BCE – 100 CE — М — J1 (J-M267) > J-Y2919 # Z1a.

Средние века 
Королевство Польское
 B128 — Цедыня ― Грыфинский повет, Западно-Поморское воеводство — Польша — 10th–14th c. AD — Z1a.

Фолькунги — Смоланд, Гёталанд
 Younger male ―  — Варнхемский монастырь — Скара (коммуна), Вестра-Гёталанд — Швеция — c. 1250–1275 — М — I1 # Z1a.

Монгольская империя
 TSA005 | AT-815 — Tsagaan Chuluut — Гурванзагал, Дорнод — Монголия — ca. 1200–1400 CE — М — N1c1 (N-L395; N-M46) > N-Y16220 # Z1a.

Примечания

Публикации 
2012
 
2013
 
2015
 
2017
 
2018
 
2020

Ссылки 
 
 Z1a – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа Z1 (мтДНК)